In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale tedesca orientale.

Otto calciatori hanno giocato anche nella nazione tedesca riunificata: Thomas Doll, Ulf Kirsten, Olaf Marschall, Matthias Sammer, Heiko Scholz, Dirk Schuster, Andreas Thom, Dariusz Wosz

Collegamenti esterni

Tedesca orientale